Тукций (Tuccius) е име на:

 Марк Тукций, претор 190 пр.н.е.
 Тукций Цериал, суфектконсул 93 г.
 Марк Тулий Тукций Цериал, суфектконсул 90 г.